Cheltenham peut être :
 Cheltenham, ville et station thermale du comté de Gloucestershire près de Gloucester et de Cirencester, en Angleterre ;
 d’autres localités ont aussi nommé Cheltenham :
 Cheltenham, circonscription britannique du Gloucestershire ;
 Cheltenham, quartier de Sydney dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie ;
 Cheltenham, quartier d’Adelaide dans l’État d’Australie-Méridionale, en Australie ;
 Cheltenham, quartier de Melbourne, dans l’État de Victoria, en Australie ;
 Cheltenham, quartier d’Auckland, en Nouvelle-Zélande ;
 Cheltenham, quartier de Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis ;
 Cheltenham, secteur non constitué en municipalité de comté de Prince George au Maryland, aux États-Unis ;
 Cheltenham Township, municipalité du comté de Montgomery en Pennsylvanie, aux États-Unis ;
 Cheltenham, police de caractères

Homonymie de toponyme